Pershing ist der Name von:

 John J. Pershing (1860–1948), US-General, danach wurden benannt:
 das Stade Pershing, ein Sportstadion in Paris;
 ein US-Kampfpanzer, der im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde, siehe M26 Pershing;
 eine US-Rakete während des Kalten Krieges, siehe MGM-31 Pershing.
 eine Marke für Hochleistungs-Yachten der Ferretti Group. 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pershing (Illinois)
 Pershing (Iowa)
 Pershing (Missouri)
 Pershing (Oklahoma), im Osage County
 Pershing (Town), Town(ship) im Taylor County, Wisconsin
Siehe auch:
 Persing
 Persching